Jenaer Straße steht für:

 Jenaer Straße (Berlin), Straße in Berlin-Wilmersdorf
 Jenaer Straße (Erfurt), Straße in Erfurt, Thüringen
 Jenaer Straße (Naumburg), Teil der Bundesstraße 88 in Naumburg (Saale), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Jenaer Straße (Weimar), Teil der Bundesstraße 7 in Weimar, Thüringen